Juritz ist der Familienname folgender Personen:

 Hanne F. Juritz (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin
 Sascha Juritz (1939–2003), deutscher Maler und Grafiker